Выгнанка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Выгнанка — деревня, Каменецкий район, Брестская область.

Польша 
 Выгнанка — деревня в Бяльском повяте Люблинского воеводства.

Украина 
 Выгнанка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Выгнанка — село в Любомльском районе Волынской области.
 Выгнанка — село в Любарском районе Житомирской области.
 Выгнанка — село в Городокском районе Хмельницкой области.